Dystans – polski zespół muzyczny muzyki disco-polo
 Dystans – album muzyczny